Söderqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Sofi Söderqvist (* 1956), schwedische Jazzmusikerin
 Einar Söderqvist (1921–1996), schwedischer Hammerwerfer
 Johan Söderqvist (* 1966), schwedischer Filmkomponist
 Måns Söderqvist (* 1993), schwedischer Fußballspieler
 Pontus Söderqvist, schwedischer Musikproduzent
 Sanfried Söderqvist, schwedischer Ringer